Кубок світу з боксу пройшов з 10 по 14 грудня 2008 року в  Москві. Участь в ньому взяли спортсмени за підсумками року, що набрали найбільше балів в рейтингу. В рамках даної першості було розіграно 11 комплектів нагород в різних вагових категоріях.

За підсумками першості володарем першого місця в командному заліку стала збірна Куби. Спортсмени цієї країни завоювали 6 золотих та 2 срібні медалі.

Новий формат 
Формат змагань в 2008 році змінився, коли було оголошено, що захід буде проходити раз в два роки. Також раніше конкуренція точилась між командами, а відтепер почалась між топовими боксерами у своїх вагових категоріях. Перемагає країна, боксери якої виборють більше медалей без будь-яких групових етапів, як раніше.

Результати

Найлегша вага (до 48 кг)

Найлегша вага (до 51 кг)

Найлегша вага (до 54 кг)

Напівлегка вага (до 57 кг)

Полегшена вага (до 60 кг)

Середня вага (до 64 кг)

Середня вага (до 69 кг)

Середня вага (до 75 кг)

Напівважка вага (до 81 кг)

Важка вага (до 91 кг)

Суперважка вага (+ 91 кг)

Медалі

Загальний залік 
( Жирним виділено найбільшу кількість медалей у своїй категорії; приймаюча країна також виділена)

Примітки

Посилання 

 Результаты кубка мира  

2008 у боксі
Грудень 2008
2008 у Росії